Альтвіллер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Альтвіллер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн